Grand Prix Gazipaşa 2021 var den 3. udgave af det tyrkiske cykelløb Grand Prix Gazipaşa. Det 157,6 km lange linjeløb blev kørt den 7. februar 2021 med start og mål i Gazipaşa. Det blev kørt dagen efter Grand Prix Alanya, som har samme arrangør. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Vinder af løbet blev hviderussiske Raman Tsisjkow fra kontinentalholdet BelAZ. Mamyr Stasj og Alan Banaszek tog sig af anden- og tredjepladsen.

Resultater

Hold og ryttere

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021